Гонтово-Ярский сельский совет — входит в состав Валковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Гонтов Яр.

История 
 1921 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Гонтов Яр 
 село Водопой 
 село Корсуновка 
 село Круглик 
 село Кузьмовка 
 село Старые Валки

Ликвидированные населённые пункты 
 село Ильюховка 
 село Обрезановка

Примечания 

Местные советы (Валковский район)